Melik steht für:

 Melik, ein armenischer Adelstitel
 Gattungsbezeichnung der hellenistischen Poetik für gesungene Lyrik, siehe Melos

Melik ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Melik-Aslanian (1915–2003), iranischer Komponist und Pianist
 Vasilij Melik (1921–2009), jugoslawischer bzw. slowenischer Historiker

siehe auch: Malach, Malak, Malik, Melek, Malakh